Der Ausdruck Schwarze Kirche bezeichnet:

bestimmte charakteristische Kirchengebäude:
 in Brașov (Rumänien, dt. Kronstadt), siehe Schwarze Kirche (Brașov)
 Schwarze Kirche (Búðir), Island
 Schwarze Kirche (Chaldoran) (Qara Kelisa) des Klosters Sankt Thaddäus, Iran
Kirchenform
 Schwarze Kirche, eine ethnische Kirchenform der Afroamerikaner

Siehe auch:
 Schwarzkirchen